The Guitar Song — четвёртый студийный альбом американского кантри-музыканта Джейми Джонсона, изданный 14 сентября 2010 года на студии Mercury Nashville, третий на крупных лейблах. Имел номинацию на 53-й церемонии «Грэмми» в категории «Лучший кантри-альбом».

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Allmusic, Los Angeles Times, Rolling Stone, Roughstock, Spin.

Диск дебютировал на позиции № 4 в американском хит-параде Billboard 200 и ан позиции № 1 в канри-чарте Billboard Top Country Albums, с тиражом 63,000 копий в первую неделю. К 19 февралю 2011 года тираж альбома достиг 263,013 копий в США.

Списки критиков 
Альбом был включен в несколько итоговых годовых списков критиков. PopMatters разместил его на позиции № 1 в списке лучшей кантри-музыки 2010 года: «PopMatters Picks: The Best Country Music of 2010». Журнал Rolling Stone разместил его на позиции № 5 в списке 30 лучших альбомов 2010 года. Журнал Spin также разместил его на позиции № 5 в списке «The 40 Best Albums of 2010». Эллисон Стюарт из The Washington Post разместил его на позиции № 4 в списке «top 10 albums of 2010».
Сара Родман из The Boston Globe разместила его на позиции № 1 в списке «top 10 CDs of 2010», Крис Ричардс из The Washington Post поместил его на позицию № 2 в списке «top 10 albums of 2010».

Список композиций

Чарты

Итоговый годовой чарт

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Офиц. сайт

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы Mercury Nashville
Альбомы, спродюсированные Дэйвом Коббом